Humbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

Fließgewässer:
 Humbach (Ilm), linker Zufluss der Ilm bei Cottendorf, Ilm-Kreis, Thüringen
 Humbach (Schwarzbach), rechter Zufluss zum Schwarzbach (Werra) bei Hümpfershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Orte:
 Humbach (Dietramszell), Ortsteil von Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Humbach (Rettenberg), Ortsteil von Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Humbach, früherer Name von Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Humbach ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Friedrich Humbach (um 1685–nach 1741), deutscher Bildhauer und Stuckateur
 Helmut Humbach (1921–2017), deutscher Sprachwissenschaftler und Iranist